Польний — українське прізвище.

 Польний Іван Броніславович (*1961) — колишній радянський та український футболіст, захисник.
 Польний Ігор Броніславович (1958–2007) — колишній радянський футболіст, захисник, та український футбольний тренер.

Див. також 
 Польний гетьман коронний
 Польний гетьман литовський

Українські прізвища